Lucas Acosta puede referirse a:

 Lucas Emanuel Acosta, futbolista argentino.
 Lucas Mauricio Acosta, futbolista argentino.